__NoTOC__
Rena se poate referi la:

Geografie

Localități și diviziuni administrativ-teritoriale
 Rena, localitatea de reședință a comunei Åmot din Norvegia
 Rena, un oraș din Spania
 Rena, o comunitate din statul Washington, Statele Unite ale Americii

Râuri
 Rena, un râu din Norvegia

Nume de persoane
 Rena, un nume propriu
 Rena, un fotbalist portughez

Altele
 MV Rena, un vas care a eșuat în largul Noii Zeelande în 2011, provocând o scurgere de petrol în mare
 Rena, un gen de șerpi aparținând familiei Leptotyphlopidae
 Rena, un film polonez din 1938.

Vezi și
 Reina (dezambiguizare)
 Reyna (dezambiguizare)